Korla bezeichnet

 die Hauptstadt des Mongolischen Autonomen Bezirks Bayingolin in China, siehe Korla (Bayingolin)
 einen männlichen Vornamen, siehe Korla (Vorname)